Hasumi ist der Familienname folgender Personen:

 Shigehiko Hasumi (* 1936), japanischer Literaturwissenschaftler, Kultur- und Filmkritiker
 Tomohiro Hasumi (* 1972), japanischer Fußballspieler